Sjöstugusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöstugusjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,25 ha)
Sjöstugusjön (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (8,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn